Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 422 dans le monde.

 Route fédérale 422 en Allemagne
 Route européenne 422 en Allemagne
 RS-422 au Brésil
 Route 422 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 422 en France
 Route régionale 422 en Slovénie